B 213 bezeichnet:
 die Bundesstraße 213 in Deutschland
 die Tullnerfeld Straße in Österreich

Abkürzung